|- align="center"
|align="left"| Fred Wacker
|1953-1954
|0
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| David Walker
|1971-1972
|0
|11
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Peter Walker
|1950-1951, 1955
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Lee Wallard
|1950-1951
|0
|3
|2
|0
|1
|1
|1
|9
|- align="center"
|align="left"| Heini Walter
|1962
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rodger Ward
|1951-1960, 1963
|0
|12
|12
|0
|1
|2
|0
|14
|- align="center"
|align="left"| Derek Warwick
|1981-1990, 1993
|0
|162
|147
|0
|0
|4
|2
|71
|- align="center"
|align="left"| John Watson
|1973-1983, 1985
|0
|154
|152
|2
|5
|20
|5
|169
|- align="center"
|align="left"| Spider Webb
|1950, 1952-1954
|0
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mark Webber
|-
|0
|217
|215
|13
|9
|42
|19
|1047,5
|- align="center"
|align="left"| Pascal Wehrlein
|-
|0
|40
|39
|0
|0
|0
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| Volker Weidler
|1989
|0
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Wayne Weiler
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Karl Wendlinger
|1991-1995
|0
|42
|41
|0
|0
|0
|0
|14
|- align="center"
|align="left"| Peter Westbury
|1970
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Chuck Weyant
|1955, 1957-1959
|0
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ken Wharton
|1952-1955
|0
|16
|15
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Ted Whiteaway
|1955
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Graham Whitehead
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Peter Whitehead
|1950-1954
|0
|12
|10
|0
|0
|1
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Bill Whitehouse
|1954
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Robin Widdows
|1968
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Eppie Wietzes
|1967, 1974
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mike Wilds
|1974-1976
|0
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jonathan Williams
|1967
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Roger Williamson
|1973
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Dempsey Wilson
|1958, 1960
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Desiré Wilson
|1980
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Justin Wilson
|2003
|0
|16
|16
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Vic Wilson
|1960, 1966
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Joachim Winkelhock
|1989
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Manfred Winkelhock
|1980, 1982-1985
|0
|56
|47
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Markus Winkelhock
|
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Reine Wisell
|1970-1974
|0
|23
|22
|0
|0
|1
|0
|13
|- align="center"
|align="left"| Roelof Wunderink
|1975
|0
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alexander Wurz
|-, , 
|0
|69
|69
|0
|0
|3
|1
|45
|}

Opombe

W